Казанова-Лонати () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 427 человек (2008 г.), плотность населения составляет 107 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 27041. Телефонный код — 0385.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casanovalonati.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/